Прохаска или Прохазка (Prochaska) — австрийская, венгерская, польская и чешская фамилия.

Известные носители

Прохазка 
 Прохазка, Андреас (род. 1964) — австрийский режиссёр.
 Прохазка, Анна (род. 1983) — австрийская певица.
 Прохазка, Антонин (1882—1945) — чехословацкий художник.
 Прохазка, Арношт (1869—1925) — чешский поэт, критик.
 Прохазка, Бедржих (род. 1909) — чехословацкий гребной рулевой.
 Прохазка, Вацлав (род. 1984) — чешский футболист.
 Прохазка, Вольфганг (род. 1943) — немецко-австрийский искусствовед.
 Прохазка, Георг (1749—1820) — австрийский психолог.
 Прохазка, Гунтрам (род. 1958) — австрийский художник.
 
 Прохазка, Йоганн фон (1760 — 1823) — австрийский генерал.
 Прохазка, Йоганнес (род. 1944) — австрийский политик.
 Прохазка, Карл (1869—1927) — австрийский композитор и дирижёр.
 Прохазка, Либор (род. 1974) — чешский хоккеист.
 Прохазка, Мартин (род. 1972) — чешский хоккеист.
 Прохазка, Петр (род. 1964) — чешский гребец-каноист.
 Прохазка, Франтишек (1962—2012) — чехословацкий хоккеист.
 Прохазка, Херберт (род. 1955) — австрийский футболист и тренер.
 Прохазка, Эдвин (род. 1950) — австрийский музыкальный деятель.
 Прохазка, Элеонора (1785—1813) — первая женщина-доброволец в истории прусской армии, национальная героиня Германии.
 Прохазка, Эрменфрид (род. 1945) — австрийский профессор электротехники.
 Прохазка, Ян Людевит (1837—1888) — чешский музыкальный деятель, пианист, композитор, педагог.

Прохаска 
 Прохаска, Антони (1852—1930) — польский историк;
 Прохаска, Викентий Иванович (1864—1922) — гражданский инженер, архитектор;
 Прохаска, Влодзимеж (1900—1992) — польский архитектор;
 Прохаска, Иржи (1749—1820) — чешский врач и анатом;
 Прохаска, Ксения (род. 1953) — хорватская актриса;
 Прохаска, Оттокар (1858—1927) — епископ римско-католической церкви;
 Прохаска, Петер (род. 1992) — венгерский шахматист;
 Прохаска, Томаш (1771—1817) — чешский издатель;
 Прохаска, Эмиль (1877—1925) — генерал Войска Польского;

Прочее 
 Прохазка, «Starej Procházka» («Старик Прогулкин») — прозвище императора Франца Иосифа I у чехов.

См. также 
 Прохаско